Vénus est le nom vernaculaire donné en français à plusieurs mollusques bivalves comestibles de la famille des Veneridae. Ils ne font pas tous partie du genre Venus qui comprend aussi les praires mais dont une bonne partie était autrefois classée dans le genre Venus. 

Certaines espèces ont un nom composé comportant le mot Vénus.

Quelques espèces nommées « vénus » 
Il existe des très nombreux coquillages bivalves appelés vénus, dont :  
 Vénus croisée ou palourde
 Vénus fasciée - Dosinia lupinus
 Vénus fauve - Venus fulva
 Vénus flexueuse - Venus flexuosa
 Vénus gallinette - Chamelea gallina
 Vénus pennée ou éventail des Memnonites
 Vénus tigrine
 Vénus verruqueuse - Venus verrucosa (ou clovisse)

Notes et références 

Veneroida
Bivalve (nom vernaculaire)
Nom de mollusque ambigu